Cette page présente une chronologie de Full Metal Panic!.

Années 1990

1998
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 1 : « Tatakau Boy Meets Girl »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 2 : « Hanatte Okenai Ippiki Ookami » ou « Houtte Okenai Lone Wolf »

1999
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 3 : « Hashiru One Night Stand »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 4 : « Honki ni Narenai Nishi Manrui »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 5 : « Jiman ni Naranai Sankan-ou »

Années 2000

2000
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 6 : « Yureru Into The Blue »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 7 : « Doujou Dekinai Shimen Soka »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 8 : « Owaru Day By Day (Upper Vol.) »

2001
 Sortie de la série télévisée d'animation Full metal panic!
  : sortie du roman Full metal panic!  Volume 9 : « Owaru Day By Day (Lower Vol.) »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 10 : « Dounimo Naranai Gori Muchuu »

2002
 Sortie de la série télévisée d'animation Full metal panic? Fumoffu
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 11 : « Ateni Naranai Roppou Zensho »
  : sortie de la BO Full Metal Panic V.2

2003
 Sortie de la série télévisée d'animation Full metal panic? Fumoffu - Special
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 12 : « Odoru Very Merry Christmas »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 13 : « Anshin Dekinai Nanatsu Dougu »
  : sortie de la BO Full Metal Panic Fumoffu

2004
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 14 : « Ontei wa Takaku, Shatei wa Tooku »
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 15 : « Tsuduku On My Own »
  : sortie du manga Full metal panic! Tome 1, chez Panini Comics
  : sortie du manga Full metal panic! Tome 2, chez Panini Comics
  : sortie du manga Full metal panic! Tome 3, chez Panini Comics

2005
 Sortie de la série télévisée d'animation Full metal panic! The second raid
  : sortie du roman Full metal panic! Volume 16 : « Nayande Rarenai Happou Fusagari ».
  : sortie du manga Full metal panic! Tome 4, chez Panini Comics
  : sortie du manga Full metal panic! Tome 5, chez Panini Comics

Notes et références

Notes

Références 

Full Metal Panic!
Full Metal Panic!